DM Individuel speedway er en konkurrence i speedway, der afholdes hvert år i Danmark.

I 1952 blev de hidtidige Danske Mesterskaber på Jordbane opsplittet i to, nemlig et DM på Langbane og et DM i Speedway. På grund af manglen på ægte speedwaybaner, måtte de fleste mesterskaber i de første mange år køres på atletikbanernes inderbaner.

Selskov Stadion i Hillerød dannede således rammen om ikke mindre end 13 DM-finaler over en knap 30-årig periode fra 1956 til 1983. Allerede fra starten blev formatet et 20 heats skema med 16 kørere - alle mod alle med 4 kørere ad gangen, kaldet ”Wembley-formatet”.

Det første speedwaymesterskab blev kørt på Odense Atletik Stadion den 5. oktober 1952. Denne premiere blev et opgør mellem de tre forhåndsfavoritter, Leif Bech, Orla Knudsen og Kiehn Berthelsen, der blev placeret i nævnte rækkefølge. Fra 1992 til ’96 og igen fra 2006 til ’14 blev mesterskabet afgjort ved det sammenlagte resultat af 2 finaler, kørt på 2 forskellige baner.

Fra-og-med 2015 er man atter gået tilbage til kun at afvikle én DM-finale.

Vindere

Oversigt over vindere

Speedway